Mit dem Spitznamen Eiserne Lady werden folgende Personen gelegentlich bezeichnet:
 Margaret Thatcher (1925–2013), britische Politikerin und Premierministerin (1979–1990)
 Angela Merkel (* 1954), deutsche Politikerin und Bundeskanzlerin (2005–2021)
 Maria Fekter (* 1956), österreichische Politikerin und Finanzministerin (2011–2013)
 Simone Gbagbo (* 1949), Gewerkschafterin und Politikerin der Elfenbeinküste
 Jalila Haider (* 1988), „Eiserne Lady von Belutschistan“
 Katana Gégé Bukuru (* 1963), Aktivistin für Frauenrechte in der Demokratischen Republik Kongo

Siehe auch:
 Die Eiserne Lady